Tiefendruck steht für

 den Schweredruck in Flüssigkeiten
 Druck auch in der Tiefe in der Ergotherapie oder der medizinischen Diagnostik